Rühle, Ruehle, Ruhle:
 Heide Rühle (* 1948), femme politique allemande
 Otto Rühle (1874-1943), écrivain et militant communiste conseilliste allemand

Patronyme allemand